Jean-Louis Tournadre, ancien pilote de vitesse moto français.
 Micheline Tournadre, dite Micheline Bernard, actrice française.
 Nicolas Tournadre, professeur de linguistique.
 Pierre Tournadre, acteur français.

Lien externe 
 
Patronyme auvergnat